Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Taipei 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chin-Wei Chan e Caroline Garcia che hanno battuto in finale Shao-Yuan Kao e Hua-Chen Lee 4-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

 Chin-Wei Chan /  Caroline Garcia (Campionesse)
 Shu-Ying Hsieh /  Wen-Hsin Hsu (semifinali)

 Ling Zhang /  Saisai Zheng (semifinali)
 Shao-Yuan Kao /  Hua-Chen Lee (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Taipei 2012